

Astronomia 
 Clover –  progetto per la rilevazione delle onde gravitazionali primordiali nell'universo, mai realizzato

Aziende 
 Clover – azienda produttrice di giocattoli giapponese

Cinema 
 Clover – film del 2014 diretto da Takeshi Furusawa
 Clover – film del 2020 diretto da Jon Abrahams

Fumetto 
 Clover – manga delle CLAMP
 Clover – manga yuri di Hiyori Otsu
 Clover – manga di Toriko Chiya
 Clover – manga di Tetsuhiro Hirakawa

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Clover – città della Contea di York, Carolina del Sud
 Clover – township della Contea di Jefferson, Pennsylvania
 Clover – città della Contea di Bayfield, Wisconsin
 Clover – census-designated place della contea di Halifax, Virginia

Musica 
 Clover – gruppo musicale country rock statunitense

Personaggi 
 Clover – personaggio di One Piece
 Clover – creatura del film Cloverfield
 Clover – personaggio della serie Totally Spies!

Televisione 
 Clover – film per la televisione del 1997 diretto da Jud Taylor